Salt Lake City, de hoofdstad van Utah, een van de staten van de Verenigde Staten van Amerika
Suspended Looping Coaster, een achtbaanmodel van Nederlands achtbaanfabrikant Vekoma
Space Launch Complex, Afkorting die de USAF sinds 1997 gebruikt voor lanceerceercomplexen op hun terreinen die voor ruimtevaartlancering worden gebruikt.